Wade Wilson ist der Name folgender Personen:
 Wade Winston Wilson, bürgerlicher Name des fiktiven Charakters Deadpool (Comicfigur)
 Wade Wilson (Footballspieler) (1959–2019), US-amerikanischer American-Football-Spieler auf der Position des Quarterbacks